Kanton Villers-Bocage označuje více francouzských kantonů:

 Kanton Villers-Bocage (Calvados)
 Kanton Villers-Bocage (Somme)